Пановский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Пановский сельсовет — Алтайский край, Ребрихинский район.
 Пановский сельсовет — Красноярский край, Кежемский район.
 Пановский сельсовет — Владимирская область, Меленковский район.
 Пановский сельсовет — Ивановская область, Палехский район.
 Пановский сельсовет — Нижегородская область, Шатковский район.
 Пановский сельсовет — Омская область, Крутинский район.
 Пановский сельсовет — Омская область, Усть-Ишимский район.
 Пановский сельсовет — Пензенская область, Колышлейский район.
 Пановский сельсовет — Свердловская область, Талицкий район.